«Ме́тта» () — латвийский футбольный клуб из города Рига, основанный в начале 2007 года, при участии футбольной школы «Метта» и Латвийского университета.

В 2019 году клуб сменил прежнее название ФШ МЕТТА/ЛУ на ФК «Метта».

Результаты выступлений

Текущий состав команды

Основной состав 
По состоянию на 18 марта 2023 года

Официальные лица

Главные тренеры 
  Андрис Рихертс (2007—2021)
  Андрей Глущук (2021 — 22 июня 2022)
  Андрис Рихертс (с 27 июня 2022 года)

Рекорды клуба 
 Самая крупная победа: 4:1 («Металлург», 2012; «Елгава», 2012), 3:0 («Гулбене», 2012).
 Наиболее крупное поражение: 1:6 («Вентспилс», 2012), 0:5 («Сконто», 2012 (дважды), «Даугава» (Даугавпилс), 2012).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация о клубе на сайте Латвийского университета

Футбольные клубы Латвии
Футбольные клубы Риги
Латвийский университет